Il doppio  del Legg Mason Tennis Classic 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Marc Gicquel e Robert Lindstedt erano i detentori del titolo, ma Gicquel ha deciso di non partecipare quest'anno.
Lindstedt ha fatto coppia con Martin Damm e ha vinto in finale contro Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski, 7–5, 7–6(3).

Tetste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (ritiro per infortunio a Mike Bryan)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (semifinali, ritiro per infortunio a Daniel Nestor)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (quarti)

  Bruno Soares /  Kevin Ullyett (primo turno)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (finale)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Legg Mason Tennis Classic 2009
ATP World Tour 2009